Даниловичі Московські — гілка Рюриковичів, потомки молодшого сина Олександра Невського, Данила, які правили у Московському князівстві, а пізніше проголосили себе царями. Вигасла зі смертю Федора Івановича.
 Даниловичі — галицький боярський рід руського походження, відомий у XIV—XVIII ст., з часом полонізувався.
 Даниловичі — сини Короля Русі Данила Романовича Галицького.